Царина или Царине може бити:

 Царина, врста посредног пореза
 Царина, царева кћер

или

 Царина (Осечина), насеље у општини Осечина, Колубарски округ, Република Србија
 Царина (Смедерево), месна заједница у општини Смедерево, Подунавски округ, Република Србија

или

 Царине (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора

Види још 
 Царине